En français, le mot toc est une onomatopée exprimant un bruit sec, utilisée en tant qu'interjection, le plus souvent répétée (« toc ! toc ! »), mais aussi de façon unique sous la forme « et toc (!) » qui signifie « et soudain (!) ». Cette onomatopée peut également être utilisée en tant que substantif masculin : « il entra sans toc préalable ». De plus, dans certaines régions françaises, le mot « toc » a engendré le verbe « toquer » au sens de frapper : « toquer à la porte », « toquer au carreau » (à la vitre de la fenêtre).

Toc peut également signifier :

Nom commun 
 Objet utilisé lors d'un usinage mécanique sur un tour (pour une pièce de révolution), cet objet permet d'entraîner la pièce en rotation lorsque celle-ci est montée entre pointes.
 Imitation, objet factice ou notion sans valeur : « ce bijou, c'est du toc », « une montre en toc », « une idée en toc ».

Adjectif 
 Le plus souvent doublé (avec ou sans tiret), il signifie fou : « il est complètement toc toc ». Par extension, on dit aussi : « il est toqué ».

Nom propre 
 Mont Toc en Italie.
 TOC, ancien magazine mensuel publié en France de 2003 à 2007.
 Des blagues commencent par la réplique « Toc toc toc ! ».
 Toc toc est une pièce de théâtre de Laurent Baffie créée en 2005.
 Toc Toc Toc est une série télévisée canadienne à partir de 2007.
 Toc Toc Toc ! est un jeu de société.

Abréviation 
 Aéroport de Toccoa, en Géorgie suivant le code AITA des aéroports.
 Table of contents en anglais :
 table des matières d'un document,
 liste des plages d'un CD audio.
 Tactical Ops: Crossfire, un jeu de tir subjectif multijoueur.
 Théorie des contraintes (en anglais Theory Of Constraints).
 TOC (pour Talk to OSCAR), protocole de messagerie instantanée.
 TOC Co., Ltd., une société japonaise.
 Tournament of Champions (ToC), compétition internationale de squash organisée à New York au Grand Central Terminal.
 Trouble obsessionnel compulsif (TOC), trouble anxieux caractérisé par des mouvements et pensées répétitifs.
 En assurance, c'est l'abréviation de la garantie contre les Tempête, ouragan et cyclone tropical.
 En géologie, Transition Océan-Continent, zone de raccord entre la lithosphère océanique et continentale au niveau d'une marge passive.

Homonymie d'acronyme
Onomatopée